Triraphis (dier), geslacht van insecten
 Triraphis (plant), geslacht van grassen